O condado de Rey () é um condado da província de Teerã, no Irã. Sua capital é a cidade de Rey.

Rey